Jaumann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Jaumann (1927–1994), deutscher Politiker und Staatsminister (CSU)
 Bernhard Jaumann (* 1957), deutscher Schriftsteller
 Gustav Jaumann (1863–1924), österreichischer Physiker
 Herbert Jaumann (* 1945), deutscher Literaturwissenschaftler
 Ignaz Jaumann (1778–1862), deutscher katholischer Geistlicher und Altertumsforscher
 Johannes Jaumann (1902–1971), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Olga Jaumann-Graumann (* 1945), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Schulpädagogik
 Ralf Jaumann (* 1954) deutscher Planetenforscher
 Rudolf Alfred Jaumann (1859–1923), böhmisch-österreichischer Maler